Wiedenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Wiedenberg (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil von Rottenburg an der Laaber, Bayern
 Wiedenberg (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wiedenberg (Rodewisch), Ortslage der Stadt Rodewisch, Vogtlandkreis, Sachsen
 Wiedenberg (Gemeinde St. Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Wiedenberg (Steiermark), Berg bei Lainbach (Gemeinde Landl) in Österreich

Siehe auch:
 Wiedeberg
 Wiedeburg